RF steht als Abkürzung für:

 Befreiung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht, ein Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis
 Radio Frequency, siehe Hochfrequenz
 Rheumafaktor
 Rhodesian Front, rhodesische Partei
 Right fielder, eine Verteidigerposition im Baseball, siehe Baseball #Positionen der Defensive
 Rostfeuerung, eine Feststofffeuerung
 Royalty-free, siehe Lizenzfreiheit
 Rundfunk
 Rüstfahrzeug, ein in Österreich genormter Fahrzeugtyp der Feuerwehr
 Florida West International Airways (IATA-Code)
 Freiburg (Breisgau) Hauptbahnhof (nach DS 100)
 U-Bahnhof Fürth Rathaus, U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Russische Föderation, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Russland, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Roger Federer, Tennisidol

RF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

R.F. steht für
 République française, die französische Bezeichnung für Frankreich

rF steht für:
 relative Luftfeuchtigkeit

Rf steht für:
 Rutherfordium, ein chemisches Element
 Rufiyaa, Währung der Malediven

rf steht für:
 rinforzando, eine Vortragsbezeichnung in der Musiknotation

Rf. steht für:
 Randfehler, Beschreibung zum Erhaltungsgrades von Münzen
 Rundfahrt

Abkürzung